Konkurs na skoczni normalnej mężczyzn – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, rozegrana w dniach 8–10 lutego w kompleksie skoczni Alpensia Jumping Park.

Obrońcą tytułu był Kamil Stoch, który w 2014 wyprzedził Petera Prevca i Andersa Bardala.

Terminarz

Przebieg zawodów 
7 i 8 lutego 2018 odbyły się sesje treningowe. W sześciu rozgrywanych pierwszego dnia zwyciężyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Andreas Wellinger (dwukrotnie), Michael Hayböck i Robert Johansson. Drugiego dnia, w nielicznej obsadzie, trzykrotnie najwyżej klasyfikowany był Andreas Stjernen. W rozegranych 8 lutego kwalifikacjach wzięło udział 57 zawodników z 19 krajów; przed ich rozegraniem odsunięto po jednym zawodniku z krajów, które na igrzyska powołały maksymalną kwotę 5 skoczków. Byli to: Clemens Aigner (Austria), Lukáš Hlava (Czechy), Jarkko Määttä (Finlandia), Taku Takeuchi (Japonia), Stephan Leyhe (Niemcy), Anders Fannemel (Norwegia), Piotr Żyła (Polska) i Anže Semenič (Słowenia).

Najlepszym zawodnikiem serii próbnej przed kwalifikacjami był Niemiec Andreas Wellinger. Ten sam skoczek zwyciężył również w samym konkursie kwalifikacyjnym. Kolejne miejsca zajęli reprezentanci Polski: obrońca tytułu Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, który oddał najdłuższy skok zawodów. Przy skokach większości zawodników podczas kwalifikacji odnotowano słaby tylny wiatr.

W serii próbnej przed zawodami zwyciężył Robert Johansson przed Stefanem Hulą i Stochem. Sam konkurs olimpijski rozgrywany był przy zmiennym wietrze wiejącym pod narty i kilkukrotnie przerywany ze względu na jego nadmierną siłę. W trakcie obu serii zmieniana była wysokość belki startowej. Po pierwszej kolejce startów prowadził Stefan Hula. Polak, który jako ostatni oddawał skok z 13. belki, uzyskał odległość 111 m. Drugie miejsce ex aequo zajmowali Kamil Stoch i Johann André Forfang po próbach na odległość odpowiednio 106,5 i 106 m. Do drugiej serii nie awansował między innymi Dawid Kubacki, który oddawał skok przy najmniej korzystnych warunkach w całym konkursie i zajął 35. miejsce.

Zajmujący 10. pozycję po pierwszej serii Robert Johansson w drugiej oddał skok na 113,5 m, wyrównując tym samym rekord normalnej skoczni kompleksu Alpensia Jumping Park. Taką samą odległość uzyskał piąty po pierwszej kolejce startów Andreas Wellinger, co pozwoliło Niemcowi na zwycięstwo w konkursie, a Norwegowi na zdobycie brązowego medalu. Drugą pozycję utrzymał dzięki próbie na 109,5 m Johann André Forfang, a Stoch i Hula po słabszych drugich skokach zajęli odpowiednio 4. i 5. miejsce.

Wyniki

Kwalifikacje (08.02.2018)

Konkurs główny (10.02.2018)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018